Фридрих V Палатински (16. август 1596 — 29. новембар 1632) је био краљ Чешке (Бохемије) (као Фридрих I, 1619 — 1620) и кнез-изборник Палатината. Играо је важну улогу на почетку Тридесетогодишњег рата.

Рођен је у горњем Палатинату и наследио је 1610. свога оца као кнез-изборник Рајнског Палатината у Светом римском царству.

На почетку тридестогодишњег рата, током 1619. избила је побуна у Чешкој против цара Фердинанда II. Протестантска скупштина Чешке је понудила круну Фридриху V Палатинском, јер је он представљао утицајног члана Протестантске уније, организације коју је основао његов отац да би се заштитили протестанти у царству.

Прихватио је круну, али његови протестантски савезници из Протестантске уније нису га војно подржали. Његов кратак период власти завршава се поразом у бици на Белој гори 8. новембра 1620. године. Био је краљ око годину дана, па је погрдно назван „зимски краљ“.

Царским декретом одузет му је и формално Палатинат 1623. године. Остатак живота је углавном провео у изгнанству, највише у Хагу.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1596.
Умрли 1632.
Краљеви Чешке
Личности Тридесетогодишњег рата
Витезови подвезице